Sparbanksgruppen kan syfta på:

Sparbanksgruppen (Sverige) – ett samgående mellan regionala sparbanker i Sverige 1991
Sparbanksgruppen – ett affärssamarbete mellan medlemmar i det finländska Sparbanksförbundet